Nikolai Tolstoy  – saggista e storico britannico
 Tolstoy – centro abitato statunitense nello stato del Dakota del Sud
 USS Tolstoy  – nave spaziale dell'universo immaginario di Star Trek

Pagine correlate 
 Tolstoj (disambigua)